Šestajovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Šestajovice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Šestajovice, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale